Keckeis ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Keckeis (1945–2020), Schweizer Offizier, Chef der Schweizer Armee 2004–2007
 Günther Keckeis (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Gustav Keckeis (1884–1967), Schweizer Verleger und Schriftsteller
 Helmut Keckeis (* 1957), österreichischer Eishockeyspieler und -trainer
 Josef Keckeis (1862–1949), österreichischer Arzt
 Peter Keckeis (1920–2007), Schweizer Verleger